Дми́трий Фёдорович Ма́дуров (род. 1965) — археолог, фолк-историк, культуролог, скульптор. Кандидат искусствоведения.

Биография 
Родился 2 апреля 1965 года в Йошкар-Оле в семье скульптора Фёдора Ивановича Мадурова.

В 1986 году поступил на отделении скульптурной и архитектурно-декоративной пластики Московского высшего государственного художественно-промышленного училища им. С. Г. Строганова.

В 2000 году впервые участвовал в археологических раскопках в городе Болгаре под руководством археолога Н. А. Кокориной.

В 2001 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Традиционное изобразительное искусство чувашей, семантика и стилистика» в Московском высшем государственном художественно-промышленном университете им. С. Г. Строганова.

2001—2004 гг. работа в Министерстве культуры РФ, советник Министра культуры России по науке.

После расформирования министерства продолжил научную работу в Российском институте культурологии в секторе «Культурная среда поселений»

В 2004—2005 гг. — старший научный сотрудник сектора Культурной среды поселений Российского института культурологии Министерства культуры Российской Федерации.

В 2005—2007 гг. — главный специалист Российского гуманитарного научного фонда

С 2003 по 2010 гг. ежегодно принимал участие в Сирийской археологической экспедиции ИА РАН. Первые годы работал в Сирии качестве художника-чертежника, являясь преемником в этой работе профессора Н. Я. Мерперта. Здесь же под руководством члена корреспондента РАН Р. М. Мунчаева освоил профессиональные навыки археолога-полевика.

В 2008—2010 гг. — старший научный сотрудник отдела истории Чувашского государственного института гуманитарных наук.

В 2012 году организовал Международную конференцию историков и археологов «Государственность восточных булгар IX—XIII вв.» по результатам которой издал сборник трудов.

Научная деятельность 
Выступал официальным оппонентом кандидатской диссертации по искусствоведению и этнографии (Теучеж Н. К. Золотошвейное дело адыгов).

Принимал участие в обсуждении и с докладами в секции «Кочевники Средневековья» Института Археологии РАН, руководитель С. А. Плетнёва.

1992 г. Совместно с археологом В.Ф. Каховским работал над составлением Археологической карты Чувашии. 

По гранту РГНФ организатор Международной конференции историков и археологов «Государственность восточных булгар IX—XII вв.», состоявшейся 16 — 17 ноября 2013 года в г. Чебоксары.

Главный редактор сборника статей «Государственность восточных булгар IX—XII вв.», составленного на основе материалов конференции.

Археологические экспедиции:

В 2000 году впервые принял участие в археологических раскопках в городе Болгаре под руководством археолога Н. А. Кокориной, в качестве чертежника, фотографа и раскопщика.

С 2003 по 2010 гг. ежегодно принимал участие в Сирийской археологической экспедиции ИА РАН. С 2003 по 2006 годы работал в Сирии качестве художника-чертежника, являясь преемником в этой работе профессора Н. Я. Мерперта и Н.О. Бадера.

С 2006 по 2010 год по поручению начальника экспедиции Р.М. Мунчаев занимался раскопками восточного участка Телль Хазна 1, одновременно ведя чертежные работ и фотофиксацию по всему Теллю. По результатам работа Сирийской экспедиции, по представлению, Ш.М. Амирова, Восточный участок телля был признан эталонным.

2007 г. Краткосрочная работа в качестве волонтера в Дербентской археологической экспедиции под руководством Муртузали Гаджиева.

2008 г. по Открытому листу ИА РАН № 418 от 30 мая 2008 г. (Форма № 3) под эгидой Чувашского гуманитарного научно-исследовательского института провел разведывательную археологическую экспедицию в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики. Археологический отчет от 2009 г.

2011 г. Работа в качестве чертежника и раскопщика в Археологической экспедиции под руководством Магомедова Р.М. в Северном Дагестане (Гертма 1 (Присулакская археологическая культура)). Руководитель отряда Г.Л. Илюков.

2018 г. Работа в качестве чертежника и фотографа в новостроечной археологической экспедиции в Приморском под руководством Власты Евгеньевны Родинковой.

2019 г. Работа в качестве чертежника и раскопщика «Братские курганы» в новостроечной археологической экспедиции в Чеченской республике под руководством Р.М. Магомедова.

Художественное творчество 
В июне 1991 года окончил учебу на отделении скульптурной и архитектурно-декоративной пластики Московского высшего государственного художественно-промышленного училища им. С. Г. Строганова. Учитель А. В. Соловьёв, декан факультета Монументально декоративно и прикладного искусства. Дипломная работа, монументальная композиция "Граф С.Г Строганов", выполненная под руководством скульптора А.Н. Бурганова, получила оценку "отлично" с рекомендацией отлить в бронзе для ВУЗа.

В те же годы освоил мастерство художественного литья из цветных металлов.

В 1992 году участвовал в конкурсе по созданию государственной символики Чувашской Республики. Проект Д.Ф. Мадурова занял второе место.

1997 г. По результатам выставки посвящённой дням культуры КНР в Москве стал обладателем Гран при.

2008 г. Участие в конкурсе монументального знака «Город воинской славы».

В 2014 г. Мадуров Д.Ф. обнаружил обнажившиеся при строительстве здания в г. Чебоксарах печь для обжига кирпича 17 века. В 2016 году, Мадурова Д.Ф. привлекли к составлению чертежей при археологических раскопках этой печи. А затем, Д.Ф. Мадуров извлек из земли и перенес на выделенное для "Музея печи" место в соседнем Бизнесцентре, полностью восстановил печь и создал музей.

2018 г. Совместно с Мадуровым Ф.И. создание и установка памятника погибшим в ВОВ из мрамора в деревне Синьялы Чебоксарского района

2019-2021 г. Совестно с Федором Мадуровым работал над созданием чувашского храмового комплекса "Керменчук" в г. Чебоксары (Канашское шоссе 28Б).

2022 г. используя эскиз Федора Мадурова, выполнил в своей манере монументальной бюст Героя Советского Союза Павлова Николая Спиридоновича для села Слакбаши Башкирской Республики.

Публикации 

 Мадуров Д. Ф. К вопросу о мастерах строителях белокаменных храмов XII—XIII веков в Северо-Восточной Руси с. 90-92 // Тез. конференции «Болгар и проблемы изучения древностей Урало-Поволжья». — Болгар: МКРТ. 1999. — С. 90-92.
 Мадуров Д. Ф. Хазаро-арабские войны и их последствия для жителей Юго-Восточной Европы // Проблемы первобытной и средневековой археологии; Тезисы докладов Первых Халиковских чтений. 12 — 13 октября. — Казань: ИИ АН РТ, 1999.
 Мадуров Д. Ф. Тип уклада чувашского народа и его роль в экосистеме Волжско-Камского края // Экологический вестник Чувашской республики. Вып. 20. Чебоксары: Чувашия, 2000. C. 65-84.
 Мадуров Д. Ф. Выверка уклада чувашей на примере артефактов культуры. с. 70-72 // От истории природы к истории общества: прошлое в настоящем и будущем: Приложение к вестнику Российского философского общества. Материалы научной конференции. ч. 1. — М.: Российское философское общество, 2000.
 Мадуров Д. Ф. Проблемы генезиса средневековых металлических украшений марийско — чувашского Поволжья с. 28-29 // Зеленеев Ю. А. Этнокультурные факторы в становлении и развитии металлургии и обработки цветного металла у народов Поволжья в Средние века. Тезисы Российской научной конференции. — Йошкар — Ола: Мар. гос. ун-т, 2000. 32 с.
 Мадуров Д. Ф. Традиционное чувашское декоративное искусство. Проблемы семантики и стилистики. Автореферат. — М., МГХПУ им. С. Г. Строганова. 2001.
 Кокорина Н. А., Мадуров Д. Ф. Исследование торгово-ремесленного квартала Болгара в 2000 году с.64-67 // Хузин Ф. Ш. Археологические открытия в Татарстане в 2000 г. — Казань: «Мастер-лайн», 2001. 92 с.
 Мадуров Д. Ф. Составление базы данных как метод искусствоведческого анализа однотипного материала. с. 211—214 / Науки о культуре — шаг в XXI век: Сб. материалов ежегод. конф.-семинара молодых учёных, Москва, нояб. 2001 г. / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. Науч.-образ. центр; Сост. и ред.: И. М. Быховская , А. А. Трошин, Е. В. Миронов. — М., 2001. 384 с.
 Мадуров Д. Ф. Структурообразование культуры с.78-94 // Разлогов К. Э. От краеведения к культурологии. — Москва: Российский институт культурологии, 2002. 372с.
 Мадуров Д. Ф. Находка фрагмента литейной формы с Болгарского городища с.87-88 // Археологические открытия в Татарстане 2001 год. Отв. Ред. Ф. Ш. Хузин. — Казань: РИЦ «Школа», 2002. 116 с.
 Мадуров Д. Ф. Постсасанидский стиль Волжской Болгарии с.450-455 // Археология Восточноевропейской лесостепи. Сборник материалов Всероссийской научной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения видного российского археолога А. Е. Алиховой (11-14 ноября, 2002). Отв ред. Г. Н. Белорыбкин, В. В. Ставицкий — Пенза, Пензенский государственный педагогический университет, 2003. 528 с.
 Мадуров Д. Ф. К вопросу о средневековых металлических украшениях марийско-чувашского Поволжья с.129-134 / Взаимодействие культур в Среднем Поволжье в древности и средневековье / Археология и этнография Марийского края Вып. 27: Материалы конференции. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ. 2004. 160 с.
 Мадуров Д. Ф. Типология и генезис средневековых перстней чувашей с.111-113 // Древность и средневековья Волго-Камья. Материалы Третьих Халиковских чтений. — Казань, 2004. 208 с.
 Мадуров Д. Ф. Влияние древнейших традиций на архитектуру античного храма с.244-251 / Дифференциация и интеграция мировоззрений: философский и религиозный опыт / Международные чтения по теории, истории и философии культуры. № 19. — СПб., Санкт-Петербургское отделение российского института культурологи, ФКИЦ «EIDOS», 2004. 309с.
 Мунчаев Р. М., Мерперт Н. Я., Амиров Ш. Н., Цетлин Ю. Б., Рукавишников Д. В., Мадуров Д. Ф. Телль Хазна I: Результаты новейших исследований с.507-512 // Археологические открытия 2003 года. — М.: Наука, 1965—2003, отв. ред. В. В. Седов. — 2004. — 527 с.
 Мадуров Д. Ф. Художник и компоненты его творчества с.251-255 // Морева Л. М. Творение — творчество — репродукция: художественный и эстетический опыт. Международные чтения по теории, истории и философии культуры № 16. — СПб., «Эйдос», 2003. 316 с.
 Киселёва Г. В., Мадуров Д. Ф. Социокультурные процессы на примере культуры удмуртов с. 23 — 39 // Культура как ресурс развития региона информационный сборник № 1. — Ижевск 2004. 44 с.
 Мадуров Д. Ф. Тенденции глобализационных процессов в Поволжье с.33 — 35 / Волжские земли в истории и культуре России: Материалы Всероссийской научной конференции, посвящённой 10-летию создания Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) / МГУ им. Н. П. Огарёва и др.; редкол.: Н.П. Макаркин (гл. ред.) и др., Ч. I. — Саранск: тип. «Красный Октябрь», 2004. — 264с.
 Мадуров Д. Ф. Традиционное декоративное искусство и праздники чувашей // Гипотезы. Исследования. Теории. — Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2004. — 287 с. ISBN 5-7670-1347-0
 Мадуров Д. Ф. Россия в поиске концепции национальной идеи сс.73-76 // Проблемы изучения и преподавания истории культуры. Материалы международной научной конференции. — Воронеж, ВГПУ, 2005. — 148 с.
 Мадуров Д. Ф. Культурологический аспект творчества современного художника. с.160-161 // Первый Российский культурологический конгресс. — Санкт-Петербург 25-29 августа 2006 г.
 Мадуров Д. Ф. Генезис и семантика средневековых сюльгам чувашей с. 332—347 // Исследования по древней и средневековой археологии Поволжья. — Чебоксары, ЧГИГН, 2006. 368 с.
 Мадуров Д. Ф. Две бронзовых арки XII века из Вщижа. К вопросу о месте их изготовления / Цивилизации народов Поволжья и Приуралья / Проблемы археологии и этнографии. — Чебоксары: ЧГПУ, 2006. С. 94-102.
 Мадуров Д. Ф. Две бронзовых арки 12 века из Вщижа. К вопросу о месте их изготовления // VII научные чтения памяти Николая Васильевича Перцева. Сборник статей. — Ярославль, «Аверс-Плюс», 2007. 158 с.
 Мунчаев Р. М., Амиров Ш. Н., Цетлин Ю. Б., Рукавишников Д. В., Лунькова Ю. В., Мадуров Д. Ф., Элиас С. Телль Хазна 1: Итоги исследования сирийской экспедиции с. 552—557 // Археологические открытия 2005 года. — Москва: Наука, 2007 612 с. ISBN 978-5-9551-0428-7
 Мадуров Д. Ф. Наука и религия с.204-213 // Всероссийская научно-практическая конференция «Русский язык как интеллектуальная ценность и как учебный предмет», посвящённый году русского языка. 16 ноября 2007 года — Чебоксары, Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева. 2008. 226 с.
 Мадуров Д. Ф. От культуры гоминид к культуре «homo sapiens» с. 209—210 // Тезисы докладов и сообщений 2 Российского культурологического конгресса с международным участием «Культурное многообразие от прошлого к будущему». — Санкт-Петербург, «Эйдос, Астерион», 2008. 559 с. ISBN 978-5-94856-516-3
 Мадуров Д. Ф. Отчёт о результатах археологических разведочных работ в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики в 2008 году. (Открытый лист ИА РАН № 418 от 30 мая 2008 года. Форма № 3). — Чебоксары, Чувашский гуманитарный научно-исследовательский институт, 2009;
 Мадуров Д. Ф. «Творчество без традиции — искусство без будущего» с.154-158 // Творческая природа человека (Петраковские чтения): (материалы Рос. Науч. конф., 20-21 марта, 2009., УдГУ). — Ижевск: «КнигоГрад», 2009. — 344 с.
 Мадуров Д. Ф. От культуры гоминид к культуре «homo sapiens». // Второй Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное многообразие: от прошлого к будущему»: Программа. Тезисы докладов и сообщений. — СПб. : ЭЙДОС, АСТЕРИОН, 2008—560 с. — С. 17, 147, 545. (0,1 п. л.). Электронная версия тезисов и доклада: www.unesco.ru/…/spb_ric_congress_programme.pdf
 Мадуров Д. Ф. К вопросу о дате основания Нижнего Новгорода и локализации города Бряхимова. С. 182—191 // Ежегодник финно-угорских исследований. 08. — научн. Ред. — Н. И. Леонов, сост. ред.: А.В. Ишмуратов, Р. В. Кириллова, отв. ред. Д. И. Черашняя. — Ижевск: Издательство «Удмуртский университет», 2009. — 388 с.
 Мадуров Д. Ф. Переднеазиатско-чувашские культурные параллели // Научно-педагогическое наследство В. Ф. Каховского и проблемы истории и археологии. Материалы научно-практической конференции. 19-20 декабря 2006 г. Книга 2. — Чебоксары, ЧГИГН, 2009. С. 360—382.
 Мадуров Д. Ф. Юго-восточные границы Серебряной (Волжской) Булгарии // Turcologia, № 5-6 (43-44). — Turkistan, 2009. С. 84-89. ISSN 1727-060X www.turkistan.kz
 Мунчаев Р. М., Амиров Ш. Н., Луньков В. Ю., Лунькова Ю. В., Магомедов Р. Г., Мадуров Д. Ф. Исследования Телль Хазны I (Северо-Восточная Сирия) // Археологические открытия 2007 года / Институт археологии РАН. — М.: «Языки славянской культуры», 2010. С.554 — 556.
 Артемьева Т. В., Печников О. И., Мадуров Д. Ф., Алексеев И. В. Пӗчӗкҫӗ пӗрчӗ. Литература вулавӗ 1-мӗш класс. — Шупашкар, Чӑваш Республикин Вӗренӱ тата ҫамрӑксен политикин министерстви шкулсенче усӑ курма ирӗк панӑ, 2011. — электронное учебное пособие.
 Мадуров Д. Ф. Природная карта Чувашии. Плакат 800×1000 мм. Учебное пособие для вузов и школ. 2012.
 Мадуров Д. Ф. Брахманизм серебряных болгар // Істория релігій в Украȉні. Науковий Щорічник. Кн. 1. Львів: Логос, 2012. С. 36—41.
 Белова С. Н., Мадуров Д. Ф. Булгарские традиции в костюме чувашей // Государственность восточных булгар IX—XIII вв. Чебоксары, 2-3 декабря 2011 г. — Чебоксары, «Таус», 2012. С. 108—119.
 Блинов А. В., Мадуров Д. Ф., Норик Б. В. Тексты историко-географического содержания о булгарах и суварах персидского автора XII—XIII веков Мухаммада Насир ад-Дина ат-Туси // Государственность восточных булгар IX—XIII вв. Чебоксары, 2-3 декабря 2011 г. — Чебоксары, «Таус», 2012. С.124-138.
 Мадуров Д. Ф. Локализация «Великого города» в свете реконструкций событий 1184 года // Государственность восточных булгар IX—XIII вв. Чебоксары, 2-3 декабря 2011 г. — Чебоксары, «Таус», 2012. С. 190—215.
 Мадуров Д. Ф. К вопросу о названии государства восточных булгар XI—XIII вв. // Государственность восточных булгар IX—XIII вв. Чебоксары, 2-3 декабря 2011 г. — Чебоксары, «Таус», 2012. С. 190—214.
 Мадуров Д. Ф. К вопросу о корректности перевода булгарского четверостишья Махмуда Кашгари // Государственность восточных булгар IX—XIII вв. Чебоксары, 2-3 декабря 2011 г. — Чебоксары, «Таус», 2012. С. 230—232.
 Мадуров Д. Ф. Локализация земель буртасов и княжества Веда в IX—XIII вв. // Культура степной Евразии и их взаимодействие в древними цивилизациями. Материалы международной научной конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения выдающегося археолога Михаила Петровича Грязнова. Кн. 2. — Спб., ИИМК РАН, «Периферия», 2012. С. 522—527.
 Мадуров Д. Ф. Система традиционной воинской организации чувашей // Роль войны и военного дела в развитии древних и средневековых обществ. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. — М.: Институт археологии РАН, 2012. С. 44-46.
 Мадуров Д. Ф. Предметы Василицкого клада. Интерпретация. с.183-193 / Музейнi читания / Матеріали науковой конференцii «Ювелірное мистецтво — погляд крёзь віки». 12-14 ноября 2012 г. — Киев: Музей исторических драгоценностей Украины, филиал Национального музея истории Украины, 2013.
 Мадуров Д. Ф. Феномен Бичурина Никиты Яковлевича // Преемственность просветительских традиций: материалы научно-практических конференций в честь 235-летия Н. Я. Бичурина и 165-летия И. Я. Яковлева — г. Чебоксары, ЧГПУ, 2013 г. С. 94-97.
 Мадуров Д. Ф. Роль национального в категории любви // Петраковские чтения. (Российская научная конференция). «Любовь: её место и роль в природе человека». — Ижевск, Дом учёных, 15-16 ноября 2012 г. С. 133 −135
 Михайлов Е. П., Мадуров Д. Ф. Исследование археологических памятников Мариинско-Посадском районе (по материалам разведок 1991, 2008 годов). с.303-344 // Чувашская археология. Вып. 1. — Чебоксары, ЧГИГН, 2012. — 396 с.
 Мадуров Д. Ф. Культура национальная и культура общечеловеческая с. 424—432 // Культура и искусство: традиции и современность. Материалы международной конференции (г. Чебоксары 11-12 декабря 2012 г.) / отв. Ред. Л. Г. Григорьева — Чебоксары: ЧГИКИ, 2013. — 576 с.
 Мадуров Д. Ф. Восточные булгары на карте мира Ал-Идриси, переводы и анализ. С. 63-67 / Тезисы доклада на конференции «Культура степей Евразии второй половины 1 тысячелетия н. э.» / Материалы к V археологической конференции 25-28 ноября 2013 г. — Самара: Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, 2013. 120 с., илл.
 Мадуров Д. Ф. Земледелие чувашского народа, истоки и традиции с. 87—108 // Краеведение в Чувашии: исторический опыт, проблемы и перспективы. Материалы Региональной научно-практической конференции Чувашского государственного педагогического университета, 8 октября, 2013. — Чебоксары, 2014. — 310 с.
 Мадуров Д. Ф. Локализация летописного города Ошель, реконструкция текста и событий, связанных с ним. с. 594—609 // Верхнедонской археологический сборник. Материалы Межрегиональная научная конференция «Археология Восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, проблемы», посвящённая 125-летию первых археологических раскопок под эгидой Императорской Археологической Комиссии в Липецком крае (в бывшем ранее Задонском уезде Воронежской губернии). 20-22 декабря 2013 г. Вып. 6. — Липецк: РИЦФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 2014. — 663 с. илл.
 Мадуров Д. Ф. Зимний поход 1172-/3 года воеводы Бориса Жидиславича на булгарский город. К вопросу о датах основания Городца Радилова и Гороховца. с.258 — 282 // Карповские чтения. Сборник статей. Вып. 5. — Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2014. — 499 с.
 Мадуров Д. Ф. История возникновения государства Нухарт Пӑлхар (Серебряная Булгария), с.45 — 47 // На пороге цивилизации и государственности (по археологическим и иным источникам). Тезисы докладов Всероссийской конференции ИА РАН. — М., 2014. — 71 с.
 Мадуров Д. Ф. Традиции воинской организации чувашей // Бичуринских чтения: история, культура и религия чувашей: материалы Xl региональной научно-практической конференции — Тюмень, 2016.
 Мадуров Д. Ф. История возникновения государства Нухрат Пӑлхар (Серебряная Булгария) // Вестник истории, литературы, искусства. Т. 11. М.: Собрание, 2016. С. 197—208.
 Мадуров Д. Ф. Серебряная Булгария: основные вехи истории. СПб.: Алетейя, 2018. 260 с.: ил. ISBN 978-5-906980-03-8
 Мадуров Д. Ф. Вопросы средневековой географии Нижнего Поволжья. С. 250—257 // Древние памятники, культуры и прогресс. A caelo usque ad centrum. A potentia ad actum. Ad honores. — М.: ИА РАН, 2020. — 288 с. ISBN 978-5-94375-317-6
 Мадуров Д. Ф. Атрибуция бронзовых статуэток типа Сарыкамышских и «Smitting Gods» // Древние и средневековые культуры Кавказа: открытия, гипотезы, интерпретации. XXXII Крупновские чтения. / Материалы международной научной конференции по археологии Северного Кавказа, посвящённой 125-летию раскопок Майкопского кургана. Майкоп 18-23 апреля 2022 г. — Майкоп: ООО «Качество», 2022. C. 157—159.
 Мадуров Д.Ф.  Примокшанье и Верхняя Сура в эпоху Серебряной Булгарии / Пензенский археологический сборник. Международный сборник научных трудов / Под общей редакцией Г.Н. Белорыбкина. Выпуск 5. - Пенза, Институт регионального развития Пензенской области. 2022. – 360 с. ISBN 978-5-91589-037-3

Литература 
 Археологи Волго-Уральского региона. — Уфа: Гилем, 2002. — С. 45.
 Исследователи этнографии и археологии Чувашии. Библиографический словарь. — Чебоксары: ЧГИГН, 2004. — С. 157.
 Алла-аллӑн кар тӑмасан — малашлахӑх хулӑ // Самант. — Раштав. —2012. — № 12. — С. 4—5.
 Щербаков С. В. Государственные символы Чувашской Республики: история создания, проекты, документы и материалы. — Чебоксары: ЧКИ, 2014.
 Иванов-Орков Г. Н. Узоры цвет, символика. Народное искусство и художественные промыслы современной Чувашии. — Чебоксары: ЧКИ, 2012. — 191 с.: цв. ил

Примечания

Ссылки 
 Российская культурология сетевое сообщество
 Дмитрий Мадуров о находки печей 17 века в Чебоксарах
 О находке захоронения древней царицы
 Кто основал Киев? Этнодон
 Карта путешествий
 Древние народы Украины. Этнодон.
 Булгары на территории Украины. Этнодон.
 Религии серебряных булгар. Этнодон.
 Мадуров Д. Ф. События XIII века в истории эрзи и мокши. О сражении на Золотарёвском городище осенью 1237 г.
 Кто такие русы?
 По следам чувашских предков (поэма о поездке по городам Волжской Булгарии)
 Историко-культурологическая лекция в ВЧО.
 Из-под земли достали и по кирпичику собрали
 Российский историк продолжил дело французского археолога и нашёл древний город в Керчи
 Насир Ад-Дин Ат-Туси. Воспоминания о Каспии
 «Национальное — это вектор развития. Интернет — лишь средство доставки информации»

Скульпторы СССР
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Сотрудники Российского института культурологии
Члены Русского географического общества после 1991 года
Искусствоведы России
Скульпторы России
Скульпторы XXI века
Антропологи России
Культурологи России